Duranti ima više značenja:
 Duranti, Savona
 Duranti, Udine